Le tournoi de tennis de Belgique est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Bruxelles du 8 au .

Myriam Casanova remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Schwartz et Jasmin Wöhr.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Belgique
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Belgique
Sport en Belgique en 2002
Tennis en juillet 2002